Чай для похуде́ния — травяной напиток, который позиционируется производителями в качестве средства для снижения веса. В просторечии такие напитки известны как «поносный чай».

Заварочные смеси обычно содержат минимальное количество собственно чая и большое количество различных трав и добавок. Встречаются смеси, которые чай не содержат вовсе, но всё же именуются «чаем». По этой причине смеси правильней называть «фиточай» или «травяной чай», а не «чай».

Действие 
Как утверждают производители, фиточаи для похудения выводят некие «токсины» из организма, нормализуют липообмен, стабилизируют и ускоряют обмен веществ в организме, препятствуют всасыванию жиров в кишечнике.

Многие фиточаи обладают ярко выраженным слабительным эффектом, чем и объясняется их эффект: за счет общего истощения организма происходит снижение массы тела. По утверждению «Комсомольской правды», употребление «поносного чая» позволяет терять до 5 кг в неделю

Недостатки 
 После окончания приёма организм начинает бороться с истощением и быстро возвращается к исходному весу.
 При продолжении приёма возможно серьезное обезвоживание, истощение организма, сильный авитаминоз — вплоть до случаев, требующих госпитализации.

Примечания 

Травяные чаи
Диетология